Поттенштайн () — многозначный немецкий термин.

 Поттенштайн — город во Франконской Швейцарии в Германии, в земле Бавария.
 Поттенштайн — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Поттенштайн — старинный замок в Баварии.
 Бото фон Поттенштайн (1028–1094) — немецкий князь, последний представитель пфальцграфской линии династии Арибонидов.